Clarkin ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew S. Clarkin (1891–1955), irischer Politiker
 John-Paul Clarkin (* 1978), neuseeländischer Polospieler
 Nina Clarkin (* 1982), englische Polospielerin
 Paul Clarkin (1953–2004), neuseeländischer Polospieler